Il doppio del torneo di tennis International Women's Open 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (finale)
 Liz Smylie /  Catherine Tanvier (secondo turno)
 Betsy Nagelsen /  Barbara Potter (primo turno)

 Gigi Fernández /  Wendy Prausa (secondo turno)
 Hana Mandlíková /  Candy Reynolds (secondo turno)
 Elise Burgin /  Rosalyn Nideffer (primo turno)
 Kathy Jordan /  Alycia Moulton (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1986